Гарри Грегсон-Уильямс (; род. 13 декабря 1961) — британский кинокомпозитор, дирижёр, продюсер, номинант на Золотой глобус и Грэмми. Также принимал участие в записи саундтреков для компьютерных игр, например, Call of Duty 4: Modern Warfare и серии Metal Gear Solid.

Биография 
Родился 13 декабря 1961 году в Англии. Родной город Гарри назвать сложно, так как семья Грегсон-Уиллиамсов жила в отдельно стоящем доме (в котором даже не было электричества) в сельской местности на довольно большом расстоянии от Лондона. В семье Гарри все занимались музыкой и играли на разных музыкальных инструментах, и поэтому неудивительно, что ребёнок тоже этим заинтересовался. В четырёхлетнем возрасте Гарри начал учиться игре на фортепиано. Но позднее добился наибольших успехов в пении. Его брат Руперт Грегсон-Уильямс также является кинокомпозитором.

Избранная фильмография 
 Скала ( — 1996 год)
 Весь огромный мир ( — 1996 год)
 Снежное чувство Смиллы ( — 1997 год)
 Армагеддон (англ. Armageddon — 1998 год)
 Должники ( — 1997 год)
 Муравей Антц ( — 1998 год)
 Матч ( — 1999 год)
 Что случилось с Гарольдом Смитом? ( — 1999 год)
 Побег из курятника ( — (2000 год)
 Приключения Тигрули ( — 2000 год)
 Дети шпионов ( -2001 год)
 Шпионские игры ( -2001 год)
 Шрек ( — 2001 год)
 Телефонная будка ( — 2002 год)
 Синдбад: Легенда семи морей ( — 2003 год)
 Сокровище Амазонки ( — 2003 год)
 Шрек 2 ( — 2004 год)
 Гнев ( — 2004 год)
 Царство небесное ( — 2005 год)
 Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф ( -2005 год)
 Водопад Ангела ( — 2006 год)
 Смывайся! ( — 2006 год)
 Дежа Вю ( — 2006 год)
 Шрек Третий ( — 2007 год)
 Число 23 ( — 2007 год)
 Прощай, детка, прощай ( — 2007 год)
 Опасные пассажиры поезда 123 ( — 2009 год)
 Люди Икс: Начало. Росомаха (фильм) — 2009
 Неуправляемый ( — 2010 год)
 Шрек навсегда ( — 2010 год)
 Принц Персии: Пески времени ( — 2010 год)
 Ковбои против пришельцев ( — 2011 год)
 Жизнь за один день ( — 2011 год)
 Секретная служба Санта-Клауса ( — 2011 год)
 Великий уравнитель ( — 2014 год)
 Марсианин (англ. The Martian — 2015 год)
 Мег: Монстр Глубины — 2018
 Великий уравнитель 2 ( — 2018 год)
 Мулан ( — 2020 год)
 Бесконечность (англ. Infinite — 2021 год)
 Последняя дуэль (англ. Last duel — 2021 год)
 Дом Гуччи (англ. House of Gucci — 2021 год)

Компьютерные игры 
 2001 — Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty
 2004 — Metal Gear Solid 3: Snake Eater
 2005 — Battlefield 2: Modern Combat
 2006 — Metal Gear Solid: Portable Ops
 2007 — Call of Duty 4: Modern Warfare
 2007 — Plasma Pong
 2008 — Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots
 2014 — Metal Gear Solid V: Ground Zeroes
 2014 — Call of Duty: Advanced Warfare
 2015 — Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Композиторы по алфавиту
Лауреаты премии «Энни»
Лауреаты премии «Спутник»
Композиторы Великобритании
Кинокомпозиторы Великобритании
Композиторы музыки для компьютерных игр
Композиторы анимации